Нева́да (, «покрытая снегом»):

Топонимы 
 Невада — штат на юго-западе США.
 Невада — водопад на территории Национального парка Йосемити в Калифорнии, США.
 Невада — округ в северной части штата Калифорния, США.
 Невада — округ в штате Арканзас, США.
 Невада — тауншип в округе Моуэр, штата Миннесота, США.
 Невада — муниципалитет в провинции Гранада, Испания.
  — город и окружной центр округа Стори в штате Айова, США.
  — город и окружной центр округа Вернон в штате Миссури, США.
  — город в округе Коллин штата Техас, США.
  — посёлок в общине Куршумлия, Сербия.
 Сьерра-Невада — название горных систем в ряде стран.

Прочее 
 «» — американский немой фильм-вестерн 1927 года.
 «» — американский вестерн 1944 года.
 USS Nevada (BB-36) — линейный корабль типа «Невада» ВМФ США.
 Renault Nevada — легковой автомобиль, пятидверный универсал, производимый компанией Renault с 1986 по 1995 гг.
 «Невада — Семипалатинск» — антиядерное движение.
 Эмма Невада (1859—1940) — американская оперная певица.